Fischer Sándor (1853–1888) irodalomtörténész, műfordító, takarékpénztári tisztviselő
 Fischer Sándor (1900–1995) karmester, librettófordító, zeneszerző
 Fischer Sándor (1915–1995) beszédtechnika- és retorikatanár, fonetikus

Jegyzetek